

Persoon
 Bobby Kerr (atleet), een Canadese sprinter
 Jim Kerr, Schots zanger
 Miranda Kerr, Australisch model
 Robert Kerr (uitvinder), een Canadese uitvinder
 Robert Kerr (wetenschapper), een Schotse schrijver en wetenschapper
 Roy Kerr, wiskundige
 Steve Kerr, Amerikaans basketballer

Plaatsnaam
 Kerr (Montana)